McClean ist der Familienname folgender Personen:

 Craig McClean (* 1985), nordirischer Fußballspieler
 James McClean (* 1989), irischer Fußballspieler
 John Robinson McClean (1813–1873), britischer Politiker
 Joseph McClean (* 1935), britischer Radrennfahrer
 Katrin McClean (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Marley S. McClean (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Maxine McClean, barbadische Politikerin
 Samuel Neal McClean (1857–1930), US-amerikanischer Erfinder
 Moses McClean (1804–1870), US-amerikanischer Politiker

Mc Clean ist der Firmenname von folgendem Unternehmen:
 Mc Clean AG, Schweizer Unternehmen zum Betrieb von öffentlichen WC-Anlagen

Siehe auch:
 McLean